Шаламовский сельсовет

Курганская область 
 Шаламовский сельсовет Мишкинского района (упразднён в 2021 году)

Свердловская область 
 Шаламовский сельсовет Байкаловского района (упразднён в 2017 году)